Hartslag, de pompbeweging van het hart
 Hartslag (gedichtenbundel), een dichtbundel van de Nederlandse dichter Adriaan Morriën
 Hartslag (album), een album van Ruth Jacott uit 1997
 Hartslag (single), een single afkomstig van het gelijknamige album van Ruth Jacott uit 1997